Mosze Peled – izraelski generał
 Mosze Peled – izraelski polityk